Алексе́й Захарчу́к:
 Захарчук, Алексей Васильевич (род. 1945) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Захарчук, Алексей Николаевич (1929—2013) — советский украинский художник.